Зигендорф () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Айзенштадт.  . Официальный код  —  10315.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Герхард Штайер (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.

 СДПА занимает 18 мест.
 АНП занимает 5 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Бургенланда